Сэмюэл Лерой Джексон (; род. 1948) — американский актёр кино и телевидения, продюсер, снявшийся более чем в ста фильмах, телепередачах и многих других проектах. Дебютировал в кино в фильме «Вместе навсегда» в 1972 году. В течение следующих девятнадцати лет Джексон появился в нескольких фильмах, вплоть до его прорыва в роли Гейтора Пьюрифая в 1991 году в фильме Спайка Ли «Тропическая лихорадка». Фильм стал настолько известным и настолько хорошо был принят критиками, что в 1991 году на Каннском кинофестивале создали специальную премию «Мужская роль второго плана» для него и Грини.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Фильмографии актёров
Фильмографии США
Сэмюэл Лерой Джексон